Яценко Олександр:
 Яценко Олександр Вікторович (1977) — російський актор театру і кіно.
 Яценко Олександр Іванович (1979) — колишній український боксер.
 Яценко Олександр Іванович — український філософ.
 Яценко Олександр Іванович (1985) — футболіст.
 Яценко Олександр Павлович (1980) — український художник.
 Яценко Олександр Степанович (1843–1897) — хірург.
 Яценко Олександр Юхимович (1898–1978) — учений у галузі тваринництва.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок